La Kypello Kyprou 1989-1990 fu la 48ª edizione della coppa nazionale cipriota. Vide la vittoria finale del Nea Salamis, che vinse il suo primo titolo.

Formula
Il torneo prevedeva 5 differenti turni, tutti su partite di andata e ritorno, tranne la finale che si disputò su gara unica il 10 giugno 1990 a Limassol.

Calendario
 Primo turno: andata 30 e 31 dicembre, ritorno 20 e 21 gennaio
 Ottavi: andata 10 e 11 marzo, ritorno 17 e 18 marzo
 Quarti: andata 4 aprile, ritorno 25 aprile
 Semifinali: andata ?, ritorno ?
 Finale: 10 giugno

Risultati

Primo turno

Tabellone degli ottavi

Voci correlate
A' Katīgoria 1989-1990

Collegamenti esterni
 

Calcio nel 1989
Calcio nel 1990
1989-1990